Inhouse è un termine usato in economia aziendale per indicare il mantenimento di un'attività all'interno dell'azienda e utilizzando le sole risorse aziendali. Si contrappone a esternalizzazione.

Gestione d'azienda